Буке може да се односи на:

 Буке (Гар), насељено место у Француској, у департману Гар
 Буке (Од), насељено место у Француској, у департману Од
 Буке д'Орб, насељено место у Француској, у департману Еро
 Буке (енологија), појам у енологији